Os O'queStrada são uma banda portuguesa de som popular, delirante e atlético, formada em Almada em 2002.

Percurso

OqueStrada andou a monte por estradas nacionais e internacionais desde 2002, tendo como refúgio um antigo cinema em Almada espólio da Sociedade Filarmónica Incrível Almadense. Foi nesta realidade de fronteira entre os subúrbios e a capital, entre economias, entre gerações que reflectiu sobre a sua condição e lançou o conceito de fado dos subúrbios. 
Pioneiro numa reinvenção do popular, o projecto OqueStrada conquistou caminho por si, o seu trabalho é programado de norte a sul de Portugal e em países como Sérvia, França, China, Espanha, passando por festivais e teatros de referência, tais como: TNT - Théâtre National de Toulouse, TnBA - Théâtre national de Bordeaux, Teatre Lliure, Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Nacional de São João, Festival Mira!, Festival Littéraire Marathon des Mots, CCB Fora de Si, Festival de Marionetas do Porto, Festival Villes des Musiques du Monde, Festival International de Théâtre des Arts de la Rue d'Aurillac, Expo 2008 Saragoça, Festival de Artes de Macau, Tasca do Chico e muitos bailes de Verão...

Desde 2002 a celebrar um país real e poderoso, com a sua discoteca caseira e acústica de/para fazer dançar o mundo.

Em 2009 lançaram o seu primeiro álbum: TascaBeat que foi disco de platina.

O seu segundo álbum foi lançado em 2014. O Prémio José Afonso 2015 foi concedido ao álbum "Atlantic Beat / Mad'in Portugal".

Formação
João Lima (guitarra portuguesa),
Pablo (contrabacia),
Mois´
Miranda (voz),
Nelson Almeida ou Marina Henriques (acordeão)

Discografia
 OqueStrada TascasTour (Ep) (2007)
 TascaBeat (2009)
 AtlanticBeat: Mad'in Portugal (2014)

Ligações externas

Site Oficial
 MySpace
Entrevista de Miranda ao Jornal Destak
Top português

Bandas de Portugal
Bandas de música popular
Bandas formadas em 2002